Альмарса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 101,13 км². Население — 659 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 190 км.

Население

Примечания

Ссылки
 La Voz de Almarza

Муниципалитеты Сории